Довиђења, друже мој, довиђења или Збогом, пријатељу, збогом! ( последње је дело руског писца Сергеја Александровића Јесењина. Ово дело се сматра као опроштајна порука Сергеја Јесењина и написано је крвљу, 1925. године, дан пре смрти (27 децембра).

Сергеј Јесењин